Agnelet peut faire référence à:
 agneau, très jeune mouton ;
 Jean-Maurice Agnelet, ex-avocat impliqué dans l'Affaire Le Roux.